Mompox (o Mompós) puede referirse a:

 Mompox, municipio de Colombia;
 El centro histórico de la ciudad antes mencionada;
 Cacique Mompoj, fundador del municipio;
 Provincia de Mompox, antigua división territorial de la Gran Colombia y la Nueva Granada;
 Provincia de Mompox, división territorial del Estado Soberano de Bolívar;
 Departamento de Mompox, antigua división de Colombia;
 Departamento de Mompox, división del Estado Soberano de Bolívar;
 Fernando Mompox, líder de la Revolución comunera de Paraguay;
 Cephalotes mompox, una especie de hormiga.